Лариса Александровна Шилова (род. 16 ноября 1934, Ярославль, РСФСР, СССР) — советский и российский художник кино. Член Союза художников СССР.

Биография 
Лариса Александровна Шилова родилась 16 ноября 1934 года в городе Ярославле.

В 1955 году окончила Ярославское художественное училище. Спустя несколько лет поступила на художественный факультет Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИКа) (мастерская И. А. Шпинеля), который окончила в 1964 году.

В течение сорока лет, с 1955 по 1995 год, проработала на киностудии «Ленфильм». С 1968 — штатным художником-постановщиком.

Свои художественные работы выставляла на различных выставках.
 Коллективные выставки: «Осенняя» (Ленинградская организация Союза художников РСФСР) (ЛОСХ), 1987, 1988; (Санкт-Петербургский Союз художников, 1997, 1998, 1999), «Восемь художников киностудии „Ленфильм“» (Ленинградский Дом кино, 1990) и др.
 Персональные выставки: Летний сад (Чайный домик, 1970), кинотеатр «Колизей» (1981).

Фильмография 
  — Виринея (реж. Владимир Фетин)
  — Белый флюгер (реж. Давид Кочарян)
  — Киноальманах «Шутите?». Новелла «Шутите?» (реж. Валерий Чечунов)
  — Боба и слон (ТВ) (реж. Аугуст Балтрушайтис)
  — Где это видано, где это слыхано (ТВ) (короткометражный) (реж. Валентин Горлов)
  — Убит при исполнении (реж. Николай Розанцев)
  — Киноальманах «Завьяловские чудики». Новелла «Билетик на второй сеанс» (реж. Анатолий Дубинкин)
  — Взвейтесь соколы, орлами! (реж. Николай Розанцев)
 1980 — День ангела (реж. Сергей Сельянов, Николай Макаров)
  — Товарищ Иннокентий (реж. Евгений Мезенцев, Иосиф Шапиро)
  — Варварин день (реж. Анатолий Дубинкин, Иосиф Шапиро)
 1982 — Людмила (реж. Валентин Морозов, Сергей Данилин)
  — Ольга и Константин (реж. Евгений Мезенцев)
  — Встретимся в метро (реж. Виктор Соколов)
  — Апелляция (реж. Валерий Гурьянов)
 1987 — Белое проклятье (реж. Николай Ковальский)
 1987 — Счастливо оставаться! (короткометражный) (реж. Сергей Белошников)
  — Панцирь (реж. Игорь Алимпиев)
  — Белые ночи (реж. Леонид Квинихидзе)
 1991 — Сократ (ТВ) (совместно с Эльвирой Каратышкиной) (реж. Виктор Соколов)
  — Русская симфония (СССР/Франция) (реж. Константин Лопушанский)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии:Ленфильм
Художники СССР
Художники России
Графики СССР
Графики России
Художники кино СССР
Художники кино России
Художники Санкт-Петербурга
Художники XX века
Художники-соцреалисты СССР
Художники России XX века
Выпускники Ярославского художественного училища